Ingruber ist der Familienname folgender Personen:

 Anthony Ingruber (* 1990), kanadischer Schauspieler
 Daniela Ingruber (* 1966), österreichische Politik- und Theaterwissenschaftlerin
 Isidor Ingruber (1814–1895), österreichischer Mundartdichter